Сезон 2020 — 29-й сезон для национальной сборной Украины по футболу с момента принятия Федерации футбола Украины в ФИФА в 1992 году. Главный тренер национальной сборной команды в сезоне — Андрей Шевченко.

Календарь

Первоначальный календарь 
Первоначально предполагалось  в рамках подготовки в финальной части Чемпионата Европы проведение 2 июня 2020 года  товарищеского матча в Дублине с командой . Позже тренерский штаб отказался от планов проведения этого матча. Также в качестве предполагаемых соперников на 2-е и 7-е июня 2020 года рассматривались команды  или . Позже на эти даты были подобраны иные оппоненты.

Чемпионат Европы по футболу 2020 должен был начаться 12 июня 2020 года, финал должен был состояться 12 июля 2020. Сборная Украины попала в группу C. Вместе с ней в группе будут сборные Нидерландов и Австрии, последняя команда группы должна была определится в 26 марта 2020 года. В случае успешного прохода плей-офф Пути А со стороны сборной Румынии, она должна была попасть в группу C (как одна из стран-хозяек первенства). В случае неудачи румынской команды, в группу должен был попасть победитель плей-офф Пути D (Косово, Сев. Македония, Белоруссии, Грузия). В связи с пандемией COVID-19 матчи плей-офф были перенесены с марта на июнь. Новые даты проведения матчей были объявлены 17 июня 2020 года. Матчи должны были состоятся 8 октября (полуфиналы) и 12 ноября (финалы групп). По результатам полуфинальных матчей из борьбы выбыли команды Румынии, Косово и Белоруссии. Победителем плей-офф Пути D стала сборная Северной Македонии, обыгравшая в заключительном матче команду Грузии (0:1).

В связи с пандемией COVID-19, турнир перенесён на 2021 год. Состав групп остался прежним. Четвёртая команда группе C определилась 12 ноября 2020 года. Ею стала сборная Северной Македонии.

Матчи первой половины сезона были отменены. Товарищеский матчи против команд  и  позже были перенесёны с 27 марта на 7 октября и с 31 марта на 11 ноября 2020 года соответственно.

Матчи сезона 2020 

 д — матч на территории Украины (домашний)
 н — матч на нейтральном поле
 г — матч на поле соперника (гостевой)

 а/г — автогол
 пен. — гол забит с пенальти

 ТМ — товарищеский матч
 ЧЕ-2020 — финальный турнир чемпионата Европы 2020, группа С
 ЛН-2020/21 — Лига наций УЕФА 2020/2021

03-06 сентября 
В расширенный список кандидатов в сборную Украины в рамках подготовки к матчам Лиги наций 2020/2021 против сборной Швейцарии (3  сентября) и сборной Испании (6 сентября) вошли 35 футболистов. Среди них 7 потенциальных дебютантов команды: Георгий Бущан, Александр Тымчик, Денис Попов, Валерий Бондарь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Владислав Супряга.

В связи с травмами 26 августа 2020 года на тренировочный сбор в Харьков не смогли приехать ряд игроков: Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артём Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев и Виталий Буяльский. Также из-за травмы не смог прибыть на сбор Александр Зубков. Кроме них в тренировочном сборе сборной не приняли участие вратари Юрий Панькив и Денис Бойко, ранее вошедшие в расширенный список кандидатов.

По причине травм группы игроков в расположение сборной на тренировочный сбор дополнительно были вызваны Богдан Михайличенко, а также Александр Сирота из молодёжной национальной команды.

Уже во время сбора расположение сборной покинули Николай Шапаренко (травма) и Александр Сирота (молодёжная сборная). В окончательную заявку команды не вошли Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.

3 сентября в матче с командой  в составе национальной сборной дебютировали Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. При этом Тымчик отметился предупреждением на 86-й минуте встречи.

На матч против команды Швейцарии игроки сборной Украины вышли с чёрными траурными повязками в память об умершем незадолго до матча (25 июля) враче национальной сборной Антоне Худаеве, а сам матч начался с минуты молчания в память об этом трагическом событии. Александр Зинченко свой гол посвятил памяти безвременно ушедшего из жизни врача команды. Андреа Мальдера, ассистент главного тренера украинской сборной, посвятил Антону Худаеву победу (2:1) над швейцарской сборной.

Победа над командой Швейцарии сместила баланс очных встреч в пользу украинцев, и позволила сборной Украины набрать рекордное 1781 очко и вывело ее на 17-е место в футбольном рейтинге Эло.

На матч с испанской сборной вместо получившего повреждение в матче с командой Швейцарии Тараса Степаненко был заявлен Евгений Макаренко.

6 сентября в игре со сборной  состоялся дебют Игоря Харатина, заменённого на 63-й минуте матча Сергеем Сидорчуком.

Поражение от испанской сборной прервало 12-матчевую беспроигрышную серию сборной Украины, длившуюся с 20 ноября 2018 года. Также это поражение стало повторением худшего результата команды — со счётом 0:4 украинская сборная проиграла четвёртый раз, причём дважды команде Испании. Сборная Украины проиграла испанской команде 5-й раз подряд. Лишь первую очную встречу, 29 марта 2003 года, украинцам удалось свести вничью в добавленное арбитром время.

07-13 октября 
В расширенный список кандидатов в сборную Украины в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Франции (7 октября), а также к матчам Лиги наций 2020/2021 против сборной Германии (10 октября) и сборной Испании (13 октября) вошли 28 футболистов. В резервный список национальной сборной вошел Роман Безус. В списке один потенциальный дебютант — перешедший летом в австрийский «ЛАСК» Евгений Чеберко. По сравнению с сентябрьскими матчами в список не вошли вратари Денис Бойко, Юрий Панькив, защитники Валерий Бондарь, Денис Попов, Александр Сирота, Артём Шабанов и полузащитники Александр Зубков, Владимир Шепелев. Не получил вызов в расположение сборной неплохо дебютировавший в предыдущих матчах текущего розыгрыша Лиги наций Александр Тымчик, получивший травму. Продолжил восстановление перенесший операцию на ахилловом сухожилии Никита Бурда.

Позже из-за травм не смогли принять участие в подготовке и последующих матчах национальной команды игроки донецкого «Шахтера» Сергей Болбат, Сергей Кривцов и Евгений Коноплянка, киевские «динамовцы» Виталий Буяльский и Владислав Супряга, а также игрок английского клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

По причине травм группы игроков в расположение сборной на тренировочный сбор дополнительно были вызваны Александр Зубков, заменивший в команде Александра Зинченко, а также Илья Забарный. и Ефим Конопля из молодёжной сборной. Кроме того, в расположение сборной был вызван Роман Безус, ранее вошедший в резервный список тренерского штаба.

Тренировочный сбор в рамках подготовки к игре с командой Франции предстояло провести в Шантийи, куда игроки украинской сборной должны были прибыть 5 октября. На вторую половину дня была запланирована первая тренировка. Для игроков национального чемпионата вылет из Киева был запланирован на 11:00. Легионерам предстояло добираться до Парижа самостоятельно.

4 октября вечером, за 15 часов до намеченного вылета игроков украинской сборной во Францию, стало известно о том, что два игрока ФК «Шахтер» — вратарь Андрей Пятов и хавбек Тарас Степаненко — заразились коронавирусом. В этой связи все игроки ФК «Шахтер», в том числе игроки национальной сборной, а также персонал клуба ушли на самоизоляцию. В числе персонала ФК «Шахтер», сдавших положительный тест на коронавирус оказались массажист главной команды страны Вадим Данин и фитнесс-тренер, врач-реабилитолог национальной сборной Иван Баштовой. Вместе с ними на самоизоляцию ушел возглавляющий медицинскую службу донецкого клуба Артур Глущенко, являющийся одновременно главным врачом сборной Украины.

Заменить заболевших игроков в срочном порядке были вызваны вратарь Юрий Панькив и хавбек Владимир Шепелев.

Таким образом, 5 октября на сбор в Шантийи прибыли 22 игрока национальной сборной Украины: 10 игроков национального чемпионата и 12 легионеров. Не смогли поехать во Францию ни один из девяти вызванных представителей ФК «Шахтер» (6 игроков оказались заражены COVID-19, ещё трое — Сергей Болбат, Сергей Кривцов и Евгений Коноплянка — травмированы). Также по причине травм не прибыли Александр Зинченко и игроки киевского «Динамо» Виталий Буяльский и Владислав Супряга.

Курьёзный случай произошел накануне товарищеской игры с командой Франции. За полтора часа до выезда на вечернюю тренировку все игроки, которые выступают в иностранных чемпионатах, а также футболисты, вызванные в состав команды накануне (Ефим Конопля, Юрий Панькив и Владимир Шепелев) сдали ПЦР-тесты в помещении отеля, для чего штабом сборной была заблаговременно приглашена группа французских медиков. Результаты тестов стали известны на следующий день, 6 октября, чуть более, чем за сутки до начала матча. Среди сдавших ПЦР-тесты положительный результат оказался у шеф-повара команды Любомира Тошича, а также у двух вратарей украинской сборной — Андрея Лунина и Юрия Панькива. Таким образом, за день до игры в составе сборной Украины не оказалось резервного вратаря. Регламент проведения встречи, а также необходимость сдать ПЦР-тест заблаговременно, исключали возможность дополнительного вызова ещё одного запасного голкипера. В таких условиях тренерским штабом сборной было принято решение в качестве резервного вратаря на товарищескую встречу с командой Франции заявить ассистента главного тренера национальной сборной Александра Шовковского.

В товарищеском матче с командой  7 октября в составе национальной сборной дебютировали сразу 5 новых игроков: вратарь Георгий Бущан, пропустивший в одном матче рекордные 7 голов, а также защитники Илья Забарный, ставший вторым самым молодым дебютантом сборной, Ефим Конопля, получивший предупреждение на 61-й минуте своего дебютного матча, и Евгений Чеберко, отыгравший в матче весь в второй тайм заменив Виталия Миколенко. Также в стартовом составе дебютировал полузащитник Александр Зубков, заменённый на 71-й минуте встречи Романом Безусом.

В матче сборная Украины потерпела своё самое сокрушительное поражение в истории — 1:7. Четвёртый гол в ворота Георгия Бущана после розыгрыша углового забил Виталий Миколенко. Этот гол стал первым автоголом защитника в майке национальной сборной.

В связи с кадровым дефицитом вратарей в расположение сборной в рамках подготовки к матчам Лиги наций 2020/2021 против сборной Германии (10 октября 2020) и сборной Испании (13 октября 2020) были вызваны вратари Никита Шевченко, а также Дмитрий Ризнык из молодёжной сборной.

Повторные тестирование игроков ФК «Шахтер» подтвердило заболевание коронавирусом у игроков национальной сборной Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса. В то же время, вызванные ранее полузащитники Марлос и Виктор Коваленко, а также дозаявленный защитник Валерий Бондарь, получившие отрицательные результаты ПЦР-тестов, присоединись к команде на сборе в Киеве, по возвращении последней из Франции.

В окончательную заявку на матч со сборной Германии (10 октября) не попали Валерий Бондарь и Роман Безус.

Поражение на поле НСК «Олимпийский» стало первым домашним поражением для украинской команды в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА. Также это поражение стало первым домашним поражением за последние пять лет — последний раз сборная Украины проигрывала на своём поле сборной Испании 12 октября 2015 года, на поле всё того же НСК «Олимпийский».

Поражение в матче продлило безвыигрышную серию игр с командой Германии до семи.

На матч со сборной Испании (13 октября) вместо получившего дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек Руслана Малиновского был заявлен Роман Безус.

Лишь в седьмой встрече сборная Украины смогла одержать победу над сборной Испании, прервав 5-матчевую проигрышную серию.

11-17 ноября 
В расширенный список кандидатов в сборную Украины в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Польши (11 ноября), а также к матчам Лиги наций 2020/2021 против сборной Германии (14 ноября) и сборной Швейцарии (17 ноября) вошли 32 футболиста. В списке четыре потенциальных дебютанта — впервые получивший вызов в главную команду страны Виктор Корниенко, а также уже получавшие вызов в сборную Денис Попов, из-за травмы не сумевший принять участие в первом в сезоне сборе команды, Валерий Бондарь, оба предыдущих раза не попавший в окончательную заявку команды на матчи, и Владислав Супряга, проведший один матч в запасе, но на поле так и не вышедший. Исходя из списка предполагалось, что за 2 недели, к началу сбора, успеет восстановиться после травмы защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик, а также преодолеют последствия коронавируса 9 вызванных игроков донецкого «Шахтера». По сравнению с октябрьскими матчами в список не вошли вратари Никита Шевченко, Юрий Панькив, Дмитрий Ризнык и полузащитники Роман Безус, Виталий Буяльский, а также защитник Игорь Пластун, получивший положительный тест на COVID-19.

27 октября положительный результат теста на коронавирус получил защитник Богдан Михайличенко. Кроме него положительные тесты на коронавирус сдали сразу несколько игроков киевского «Динамо»: вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко (26 октября), защитник Александр Караваев и полузащитник Николай Шапаренко (1 ноября), нападающий Владислав Супряга (6 ноября). 9 ноября, подтвердился COVID у защитника Дениса Попова. Также оказался инфицированным COVID-19 не вызывавшийся в сборную страны на протяжении года полузащитник Евгений Шахов.

На тренировочный сбор в Киеве 5 ноября 2020 года вместо инфицированных игроков были дополнительно вызваны вратари Юрий Панькив и Дмитрий Ризнык, а также нападающий турецкого «Каньяспора» Артём Кравец. Положительным моментом можно было считать выздоровление и полноценное участие в тренировочном сборе Богдана Михайличенко.

За день до вылета, травмы получили защитник Виктор Корниенко и нападающий Артём Кравец.

В товарищеском матче с командой  11 ноября в составе национальной сборной дебютировал защитник Валерий Бондарь, заменивший на 63-й минуте Ефима Коноплю. На 12-й минуте матча Андрей Ярмоленко не смог реализовать заработанный им самим пенальти — после его удара мяч попал в штангу. Поражение в матче сместило равный до этого дня баланс встреч с командой Польши в пользу последней.

Накануне матча с командой Германии, в украинская делегация сдала тесты на COVID-19. По их результатам инфицированными оказались четыре полузащитника Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко, а также фитнесс-тренер, врач-реабилитолог национальной сборной Иван Баштовой и менеджер команды Вадим Комардин.

В связи с заболеванием коронавирусом ряда ведущих исполнителей и невозможности их дальнейшего участия в матче с командой Швейцарии, тренерским штабом было принято решение вызвать дополнительно из молодёжной сборной Украины полузащитников «Днепра-1» Сергея Булецу и Александра Назаренко, а также хавбека «Шахтёра» Георгия Судакова. Для всех троих это дебютный вызов в главную команду. Вечером, 16 ноября, все трое вызванных игроков прибыли в расположение сборной. В качестве четвёртого кандидата рассматривался ещё один полузащитник, игрок черниговской «Десны», Михаил Мудрик. Однако, выяснилось, что у игрока есть дисквалификация на следующий матч сборных.

За день до матча, 16 ноября, стало известно, что положительные ПЦР-тесты сдали Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык. На следующий день, утром, в день предстоящего матча положительные тесты оказались ещё у троих игроков украинской команды — Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и Руслана Малиновского, а также фитнесс-тренера, врача-реабилитолога национальной сборной Ивана Баштового. Причём, стоит отметить, что у первых двоих, как и у Ивана Баштового, это повторное заболевание — все трое уже перенесли инфекцию месяцем ранее и успели выздороветь.

Состав 
Ниже указаны игроки, получавшие в течение сезона вызов на тренировочные сборы в рамках подготовки к матчам национальной сборной

Тренерский штаб 

В субботу, 25 июля 2020 года в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусом скончался врач сборной Украины Антон (Ашот) Худаев. Причиной смерти стала остановка сердца.

Итоги сезона

Баланс игр 
Данные откорректированы по состоянию на 14 ноября 2020 года

Домашние матчи
Два украинских города принимали домашние матчи национальной сборной.

Клубное представительство 
Количество игроков указано согласно заявкам на матчи

* Ассистент главного тренера национальной сборной Александр Шовковский был заявлен тренерским штабом в качестве резервного вратаря на товарищескую встречу с командой Франции. На момент заявки Шовковский не имел игровой практики на протяжении нескольких лет, и не представлял ни один из клубов.

Итого, в матчах сезона 2020 года в составе сборной Украины приняли участие представители 13 клубов 7 национальных чемпионатов. Представители луганской «Зари», полтавской «Ворсклы» и «Александрии» из одноименного города, также Александр Шовковский, заявленные на матчи в качестве вратарей на поле не выходили.

Дебютанты сборной 

 Впервые получили вызов на тренировочный сбор национальной сборной в Харькове 26 августа вратарь Георгий Бущан, защитники Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Валерий Бондарь, Александр Сирота и Денис Попов, полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков, нападающий Владислав Супряга.

 Денис Попов и Александр Зубков не смогли прибыть на сбор из-за травм.

 Принявшие участие в харьковском тренировочном сборе Валерий Бондарь и Александр Сирота, не вошли в окончательную заявку сборной на предстоящие 3 и 6 сентября матчи.

 Впервые попали в заявку (на матч 3 сентября со сборной Швейцарии) и имели шанс дебютировать в составе сборной Украины вратарь Георгий Бущан, полузащитник Игорь Харатин и нападающий Владислав Супряга. Однако, весь матч игроки провели на скамейке запасных.

 Впервые были вызваны в расположение сборной на сбор 5 октября в Шантийи () защитники Евгений Чеберко, Илья Забарный и Ефим Конопля.

 Впервые в тренировочном сборе национальной сборной принял участие Александр Зубков, ранее вызывавшийся в сборную, однако, из-за травмы не сумевший прибыть в расположение команды. Все новички команды были включены в заявку на матч с командой Франции и сумели дебютировать в составе сборной Украины.

 Впервые на сбор 8 октября в Киеве был вызван вратарь Дмитрий Ризнык. Проведя тренировочный сбор с командой и будучи включённым в заявку на предстоящие два матча, дебютировать в составе национальной сборной не смог. Как и Никита Шевченко, последний раз вызывавшийся в расположение главной команды в июне 2017 года.
 Впервые получил вызов на тренировочный сбор национальной сборной в Киеве 5 ноября защитник Виктор Корниенко.
 16 ноября впервые вызов в расположение национальной сборной находившейся в тот момент в Люцерне () получили Сергей Булеца и Александр Назаренко и Георгий Судаков.

Ссылки 

Сборная Украины по футболу